Niemcy:
 Wesseling – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Erft
 Wesseling – były urząd

Osoby:
 Petrus Wesseling – holenderski filolog

Zobacz też:
 Wesselink
 Wessling
 Weßling